Charles François Delamarche (1740-1817), géographe français ;
 Claire Delamarche (née en 1964), musicologue française ;
 Félix Delamarche (1779-1835), géographe français, fils de Charles François Delamarche.